Kościół Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Toruniu – kościół rzymskokatolicki (w budowie) w jurysdykcji parafii Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Toruniu.

Lokalizacja 
Kościół położony jest we wschodniej części miasta, w dzielnicy Na Skarpie, przy ul. Konstytucji 3 - Maja 3, w sąsiedztwie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego.

Historia 
W 1997 roku władze kościelne podjęły decyzję o erygowaniu nowej parafii w dzielnicy Na Skarpie w Toruniu. 16 maja 2010 roku biskup toruński, Andrzej Suski dokonał poświęcenia placu budowy, natomiast 25 sierpnia 2011 roku rozpoczęto budowę kościoła, którą ukończono w październiku 2015 roku (w stanie surowym). Od 2016 roku rozpoczęto prace wykończeniowe wewnątrz świątyni.

25 grudnia 2017 biskup pomocniczy toruński Józef Szamocki celebrował pierwszą w tym kościele Pasterkę.

Architektura 
Kościół ma kształt eliptyczny i składa się z dwóch kondygnacji (podziemnej i naziemnej). Wewnątrz świątyni będą znajdować się dwie kaplice: Kaplica Nieustannej Adoracji Najświętszego Sakramentu i Kaplica Różańcowa. Świątynia pomieści łącznie ponad 1000 osób, natomiast plac przed nią ok. 2400 wiernych. Obok kościoła stanie 50-metrowa dzwonnica.

Autorami projektu kościoła są architekci: Zbigniew J. Białkiewicz i Andrzej A. Białkiewicz, a projektantem wnętrz - Joanna Białkiewicz. Przy projekcie współpracowali też Judyta Biela-Świerczek i Paweł Świerczek.

Galeria

Zobacz też 
 Budowle sakralne w Toruniu
 Religia w Toruniu

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 oficjalna strona parafii
 oficjalna strona diecezji toruńskiej

Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej
Toruń
Dekanat Toruń I
Toruń
Toruń